Thomas Murray House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Murray House (Davenport, Iowa), NRHP-ID 84001485
 Thomas Murray House (Clearfield, Pennsylvania), NRHP-ID 79002211
 Thomas Murray House (Virginia Beach, Virginia), NRHP-ID 04000482